Camilla (mythologie), een heldin uit de Romeinse mythologie
Camilla (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Camilla (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
Camilla (geslacht), een vliegengeslacht
Camilla Parker Bowles, een lid van het Britse koningshuis
Camilla (film), een film uit 1994
Camilla (Muppet), een personage uit de poppenserie The Muppet Show
Carmilla, een roman uit 1872

Zie ook 
Camila (doorverwijspagina)